Les championnats de Slovénie de cyclisme sur route sont organisés tous les ans depuis 1991.

Avant cela, entre 1919 et 1990, les meilleurs cyclistes slovènes ont disputé le championnat national de SFR Yougoslavie (avant le royaume de Yougoslavie).

Chaque année, un club différent prépare l'organisation sur un parcours circulaire différent. Les cyclistes se disputent le titre de champion national dans plusieurs catégories différentes.

Les hommes concourent dans diverses catégories; membres (Elite), membres plus jeunes (U23), juniors plus âgés, juniors plus jeunes. Chez les femmes, cependant ; membres (Elite), membres juniors (U23) et juniors plus âgées.

Après que Blaž Jarc (catégorie U23) a établi le meilleur temps absolu aux Championnats 2009 et battu tous les meilleurs coureurs (catégorie Élite), la Slovenian Cycling Federation (KZS) a décidé de changer les règles et de les rendre plus compréhensibles pour le public. Contrairement à avant, où les résultats U23 n'étaient comptabilisés que dans leur propre catégorie, à partir de 2010, le vainqueur potentiel U23 au fil du temps devient le champion Elite (idem pour les deuxième, troisième... places).

Plusieurs champions 
Champions nationaux dans la catégorie Elite.

Course en ligne

Contre-la-montre

Masculins

Course en ligne 
Dans Slovenske Konjice (1991), l'étape initialement prévue était longue de  (raccourcie à 1 tour ou ), en raison de la nuit prochaine.

En Gabrje (2000), le premier vainqueur Gorazd Štangelj a ensuite été disqualifié pour dopage. Puis Hauptman est devenu le champion.

Dans Mirna Peč (2009), Blaž Jarc (U23) a été le vainqueur absolu par le temps, mais Mitja Mahorič était le meilleur parmi Elite.

Contre-la-montre 
En 2000, Zagreb a accueilli les championnats nationaux masculins de contre-la-montre Croatien/Slovénien.

En Solkan (2007), Kristjan Koren (U23) a été le vainqueur absolu en termes de temps, mais Gregor Gazvoda a été le meilleur de la catégorie Elite.

Les contre-la-montre 2022 étaient initialement prévus à Maribor (le même que l'hôte des championnats sur route), mais à la dernière minute reportés à Karteljevo. En même temps que les championnats nationaux slovènes de contre-la-montre, des contre-la-montre nationaux autrichiens seront également organisés à Karteljevo.

Féminins

Course en ligne

Contre-la-montre

Notes

Notes et références

Liens externes 
 Palmarès de la course en ligne masculine sur cqranking.com
 Palmarès du contre-la-montre masculin sur cqranking.com
 Palmarès de la course en ligne féminine sur cqranking.com
 Palmarès du contre-la-montre féminin sur cqranking.com

Slovenie
Compétition cycliste en Slovénie